La FEB Eredivisie è la massima serie del campionato olandese di pallacanestro.
Dal 2010 è conosciuta anche come Dutch Basketball League.

Storia 
Il campionato nacque nel 1946 e per i primi vent'anni vide il predominio delle squadre di Amsterdam: il DED, i The Wolves e l'AMVJ tra tutte.

Gli inizi degli anni 1970 videro emergere i Flamingo's Haarlem. Gli anni 1980, invece, furono ad esclusivo appannaggio dell'EBBC Den Bosch, dominio che si diverse con i Den Helder Seals per gli anni 1990.

Gli anni 2000 segnarono il ritorno delle squadre della capitale: l'Amsterdam BC fece suo ben sette titoli.

Albo d'oro 

1945-1946 DED Amsterdam
1946-1947 DED Amsterdam
1947-1948 APGS Amsterdam
1948-1949 AMVJ Amsterdam
1949-1950 DED Amsterdam
1950-1951 AMVJ Amsterdam
1951-1952 DED Amsterdam
1952-1953 DED Amsterdam
1953-1954 DED Amsterdam
1954-1955 AMVJ Amsterdam
1955-1956 DED Amsterdam
1956-1957 The Wolves Amsterdam
1957-1958 DED Amsterdam
1958-1959 Blue Stars Amsterdam
1959-1960 The Wolves Amsterdam
1960-1961 The Wolves Amsterdam
1961-1962 Landlust Amsterdam
1962-1963 Landlust Amsterdam
1963-1964 The Wolves Amsterdam
1964-1965 The Wolves Amsterdam
1965-1966 Herly Amsterdam
1966-1967 SVE Utrecht
1967-1968 
1968-1969 
1969-1970 Fiat Stars Amsterdam
1970-1971 
1971-1972 
1972-1973 
1973-1974 Transol Rotterdam Zuid
1974-1975 
1975-1976 Kinzo Amstelveen
1976-1977 Kinzo Amstelveen
1977-1978 
1978-1979 
1979-1980 
1980-1981 
1981-1982  
1982-1983 
1983-1984 
1984-1985 
1985-1986 
1986-1987 
1987-1988 
1988-1989 
1989-1990 
1990-1991 
1991-1992 
1992-1993 
1993-1994 
1994-1995 
1995-1996 
1996-1997 
1997-1998 
1998-1999 
1999-2000 
2000-2001 
2001-2002 
2002-2003 
2003-2004 
2004-2005 
2005-2006 
2006-2007 
2007-2008 
2008-2009 
2009-2010 
2010-2011 
2011-2012 
2012-2013 
2013-2014 
2014-2015 
2015-2016 
2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 
2019-2020 Non assegnato
2020-2021 
2021-2022

Vittorie per club

Note

Voci correlate 
 Coppa d'Olanda
 Supercoppa d'Olanda (pallacanestro)

Collegamenti esterni 
 

Campionato olandese di pallacanestro